

Chimica 
 -CH3 – gruppo metilico

Musica 
 CH3 – gruppo musicale hip hop francese